La Plaine kan syfta på följande platser:

Dominica 

 La Plaine (ort i Dominica), Saint Patrick,

Frankrike 

 La Plaine-sur-Mer, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire, 
 La Plaine, kommun i departementet Mane-de-Loire, 

Robotskapade Dominicaförgreningar